ICEAC puede referirse a:

Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (del inglés International Court of Environmental Arbitration and Conciliation)
Instituto de Capacitación en Arte Culinario

Acrónimos